

Patronymes
 Hugo Döblin (1876-1960), acteur allemand
 Alfred Döblin (1878-1957), écrivain allemand naturalisé français, frère d'Hugo
 Wolfgang Döblin (1915-1940), mathématicien français d'origine allemande, fils d'Alfred.

Prix
 Prix Alfred Döblin, prix littéraire allemand.

Homonymie de patronyme